Alslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Alslev Kirke (Faxe Kommune) – en kirke i Alslev Sogn i Faxe Kommune
 Alslev Kirke (Varde Kommune) – en kirke i Alslev Sogn i Varde Kommune

Se også
 Nørre Alslev Kirke – Guldborgsund Kommune
 Sønder Alslev Kirke – Guldborgsund Kommune